Crettenand ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Crettenand (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Isabella Crettenand-Moretti (* 1963), Schweizer Skibergsteigerin und Bergläuferin
 Yves Crettenand (* 1987), Schweizer Eishockeyspieler